Pace di Addis Abeba del 1896 stipulata il 26 ottobre 1896 dopo la battaglia di Adua
 Trattato italo-etiope del 1928
 Accordi di Addis Abeba del 1972
 Accordi di Addis Abeba del 1993